Het tennistoernooi Australian Open werd in 2007 bij de vrouwen voor de 81e keer gehouden. De ongeplaatste Amerikaanse Serena Williams won het toernooi voor de derde keer door in de finale de als eerste geplaatste Russin Maria Sjarapova met 6-1 en 6-2 te verslaan.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Bron 
 Toernooischema ITF

Australian Open
ITF-toernooi in 2007